Voici la liste des planètes mineures numérotées de 184001 à 185000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 184001 à 185000

184001-184100

184101-184200

184201-184300

184301-184400

184401-184500

184501-184600

184601-184700

184701-184800

184801-184900

184901-185000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000